Keks steht für:

 Keks, ein Gebäckstück
 Keks (Band), deutsche Rockband

Personen:
 Christopher Keks (* 1973), deutscher Schauspieler
 Johann Keks (1885–1944), Verbandsfunktionär und Volkstumspolitiker im Königreich Jugoslawien